Анвар аль-Авлаки (, ; 22 апреля 1971, Лас-Крусес, Нью-Мексико, США — 30 сентября 2011, Йемен) — радикальный исламистский проповедник, сын йеменских студентов, учившихся в США. Стал известен своими проповедями в Интернете в поддержку действий радикальных исламистских групп, в том числе, Аль-Каиды. Считался идеологическим лидером Аль-Каиды на Аравийском полуострове.

Биография 
Родился в США в семье студентов-выходцев из Северного Йемена, урожденный гражданин США. В возрасте 7 лет вернулся с родителями в Йемен, где его отец был министром сельского хозяйства.
Учился на инженера в Колорадском университете.

Аль-Авлаки был под большим впечатлением от трудов исламского интеллектуала Саида Кутба, умершего ещё до рождения аль-Авлаки.

Осенью 2010 года власти США объявили Анвара аль-Авлаки «террористом номер один», которым до этого считался Усама бен Ладен. Был включён в составленный ЦРУ список лиц, которые подлежат немедленной ликвидации, так как представляют собой особую угрозу для интересов США.

Безупречно владел английским языком, чем активно пользовался для агитации мусульманской молодёжи стран Евросоюза и Америки на борьбу с государствами, участвующими в войне «против ислама». Имел американское гражданство с рождения, в то же время учился в университете Колорадо по студенческой визе, скрыв наличие гражданства и место рождения. Законы США не позволяют лишить гражданства лицо, имеющее его с рождения (а не натурализованного), несмотря на требования общественности.

В январе 2015 года появилось сообщение, что аль-Авлаки встречался с одним из братьев Куаши, устроивших нападение на редакцию журнала «Charlie Hebdo», и якобы план нападения разработал сам аль-Авлаки.

Семья 
Имел пятерых детей — трёх мальчиков и двух девочек. По состоянию на ноябрь 2009 года все они, а также его жена, находились в Сане вместе с его отцом Насером аль-Авлаки.

Смерть 
По утверждениям представителей властей Йемена, 30 сентября 2011 года был убит в ходе боя боевиков Аль-Каиды на Аравийском полуострове с правительственными войсками. По другой версии, погиб в результате удара американского беспилотного бомбардировщика. Вскоре его смерть официально подтвердил президент США Барак Обама.
Вместе с ним погиб редактор журнала «Inspire» Самир Хан. 11 октября Аль-Каида подтвердила смерть «террориста номер один» Анвара аль-Авлаки.

Примечания

Ссылки 
 
al-Ashanti, AbdulHaq and Sloan, Abu Ameenah AbdurRahman. (2011) A Critique of the Methodology of Anwar al-Awlaki and his Errors in the Fiqh of Jihad. London: Jamiah Media, 2011 

Члены Аль-Каиды
Люди, связанные с терактом 11 сентября 2001 года
Убитые в результате операций спецслужб США
Имамы Йемена
Выпускники Университета Джорджа Вашингтона
Выпускники Университета штата Калифорния в Сан-Диего
Выпускники Университета штата Колорадо